Gillett (Arkansas)
Gillett (Wisconsin)
Gillett Grove

Desambiguações de topônimos